Matti Forss, né le  à Rauma en Finlande, était un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait en position de centre.

Biographie

Carrière 
En 1998, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 116.

Son maillot le numéro 26 est retiré de l'équipe des Lukko.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1973-1974 || Lukko || SM-sarja
|| 29 || 7 || 8 || 15 || 4 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || Lukko || SM-sarja
|| 27 || 4 || 7 || 11 || 33 || || || || ||
|-
| 1975-1976 || Lukko || SM-liiga
|| 36 || 13 || 24 || 37 || 45 || || || || || 
|-
| 1976-1977 || Lukko || SM-liiga
|| 35 || 19 || 18 || 37 || 44 || || || || || 
|-
| 1977-1978 || HIFK || SM-liiga
|| 33 || 6 || 5 || 11 || 22 || || || || || 
|-
| 1978-1979 || HIFK || SM-liiga
|| 36 || 5 || 9 || 14 || 21 || 6 || 3 || 2 || 5 || 2
|-
| 1979-1980 || HIFK || SM-liiga
|| 34 || 15 || 19 || 34 || 36 || 7 || 1 || 4 || 5 || 4
|-
| 1980-1981 || HIFK || SM-liiga
|| 36 || 12 || 32 || 44 || 20 || 7 || 3 || 5 || 8 || 2
|-
| 1981-1982 || HIFK || SM-liiga
|| 36 || 13 || 30 || 43 || 24 || 8 || 4 || 3 || 7 || 0
|-
| 1982-1983 || HIFK || SM-liiga
|| 33 || 15 || 11 || 26 || 26 || 9 || 2 || 3 || 5 || 12
|-
| 1983-1984 || Lukko || I-divisioona
|| 34 || 17 || 26 || 43 || 30 || || || || ||
|-
| 1984-1985 || Lukko || SM-liiga
|| 36 || 14 || 18 || 32 || 16 || || || || ||
|-
| 1985-1986 || Lukko || SM-liiga
|| 36 || 10 || 8 || 18 || 28 || || || || ||
|-
| 1986-1987 || Lukko || SM-liiga
|| 43 || 14 || 25 || 39 || 24 || || || || ||
|-
| 1987-1988 || Lukko || SM-liiga
|| 44 || 10 || 25 || 35 || 14 || 8 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 1988-1989 || Lukko || SM-liiga
|| 43 || 14 || 19 || 33 || 8 || || || || ||
|-
| 1989-1990 || Lukko || SM-liiga
|| 35 || 11 || 13 || 24 || 14 || || || || ||
|-
| 1990-1991 || Lukko || SM-liiga
|| 43 || 8 || 15 || 23 || 10 || 4 || 5 || 3 || 8 || 8
|-
| 1991-1992 || Lukko || SM-liiga
|| 44 || 5 || 6 || 11 || 10 || || || || ||
|-
| 1992-1993 || Lukko || SM-liiga
|| 46 || 7 || 13 || 20 || 14 || 3 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 1993-1994 || Lukko || SM-liiga
|| 4 || 0 || 2 || 2 || 0 || || || || ||
|-

En équipe nationale

Honneurs et récompenses

Notes et références 

Naissance en mai 1957
Naissance à Rauma (Finlande)
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur du HIFK
Joueur du Lukko Rauma
Attaquant de hockey sur glace